Abiyé, région ayant un statut administratif spécial, au Soudan ;
 Abiyé, ville située dans la région précédente.